La Batalla de San Marcial puede referirse a diferentes episodios bélicos que tuvieron lugar en las inmediaciones de la localidad española de Irún: 
 La Batalla de San Marcial (1522) que tuvo lugar el 30 de junio de 1522 entre el ejército castellano y tropas franco-navarras en un intento de los reyes de Navarra de recuperar el reino.
 La Batalla de San Marcial (1813) que tuvo lugar el 31 de agosto de 1813 durante la Guerra de la Independencia Española entre tropas hispano-anglo-portuguesas y el ejército francés.
 La Batalla de San Marcial (1876) que tuvo lugar entre el 29 y el 30 de octubre de 1876 durante la Tercera Guerra Carlista.
 La Batalla de San Marcial (1936) que se desarrolló entre julio y el 5 de septiembre de 1936, durante la Guerra Civil Española, y que terminó con la conquista de Irún por parte de los sublevados.